Serie B 1939/1940 var den elfte säsongen av fotbollsserien Serie B i Italien, och innebar att Atalanta och Livorno gick till Serie A 1940/1941.

Tabell

Anmärkningslista

Källor
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005 
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

1939 i Italien
1940 i Italien
Fotbollssäsongen 1939/1940
1939/1940